Bockön (Kalix), een Zweeds eiland behorend tot de Kalix-archipel
 Bockön (Luleå), een Zweeds eiland behorend tot de Lule-archipel